Пази () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пази, Владислав Борисович (1945—2006) — российский театральный режиссёр, художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.
 Пази, Клайв (род. 1941) — автогонщик из Родезии (ныне Зимбабве), пилот Формулы-1.
 См. также 
 Паз 
 ПАЗ (значения)